Dendrodochium är ett släkte av lavar. Dendrodochium ingår i familjen Bionectriaceae, ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Köttkärnsvampar
Dendrodochium